Kaihuanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaihuanjärvi (sjö i Lappland), 
 Kaihuanjärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar